Amusco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Amusco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Amusco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar